7 Pułk Strzelców Konnych Cesarstwa Niemieckiego – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 października 1913; garnizon: Trier (pol. Trewir); przydział w 1914: IX Korpus Armii Niemieckiej
 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich – pułk kawalerii polskiej okresu II RP